Следващото е таблица със списък на посланици в САЩ, сортирани по представлявана страна или организация.

Бележки

Вижте също 
 Посланици на САЩ

Външни препратки 
  Информация и публикации за чуждите посолства – Списък на Държавния департамент от длъжностните лица на чуждите посолства и чуждите консулски представители в САЩ
  Външни посланици в САЩ
  Посолствата в САЩ
  Embassyworld.com: посолствата по света